Potager [] (von frz. potage, Eintopf, Suppe) bezeichnet:

 Potager (Ofen), Vorläufer des Kochherdes
 Potager du roi, den Küchengarten des Schlosses Versailles
 Potager, einen Küchengarten
 Potager, den Suppenkoch in einer Küchenbrigade